Бутырин — русская фамилия; имеет женскую форму Бутырина. Известные носители:
 Бутырин, Александр Степанович (1905—1987) — конструктор турбин, лауреат Ленинской премии.
 Бутырин, Виталий (1947—2020) — признанный классик советской и литовской фотографии; фотохудожник.
 Бутырин, Дмитрий Александрович (1933—2010) — архитектор, председатель секции реставраторов петербургского отделения Союза архитекторов.
 Бутырин, Иван Ульянович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Бутырин, Павел Анфимович (род. 1949) — физик, специалист в области теоретической электротехники, член-корреспондент РАН (2000), лауреат премии имени П. Н. Яблочкова.
 Бутырин, Семён Андреевич (1899—1970) — первый почетный гражданин Кременчуга.
 Бутырин, Сергей Иванович (1900—1942) — советский партийный деятель.
 Бутырин, Сергей Иванович (1912—1996) — советский хозяйственный деятель, горный инженер, заслуженный строитель РСФСР, участник Великой Отечественной войны.
 Бутырин, Юрий Александрович (1930—2016) — режиссёр, художник-постановщик, художник-мультипликатор.
 Бутырин, Яков Петрович (1884—1919) — революционер, борец за установление Советской власти на Северном Кавказе.

Бутырина, Любовь Васильевна (1930—2020) — советский продюсер мультипликационных фильмов. Жена советского и российского режиссёра-мультипликатора Ю. А. Бутырина.
Бутырина, Ольга Николаевна (1916—1974) — Герой Социалистического Труда.